Graphite - вільне та відкрите програмне забезпечення (FOSS) яке моніторить та відображає числові дані часових рядів, такі як продуктивність комп'ютерних систем.

Зноски

Посилання 
 Проект на Github 
 Документація
 

Вільне програмне забезпечення
Незавершені статті про програмне забезпечення